Преображенська — жіноча форма слов'янського прізвища Преображенський. Відомі носії:
 Преображенська Олена Борисівна — радянський скульптор.
 Преображенська Ольга Іванівна — російська актриса театру і німого кіно, радянський сценарист і кінорежисер, педагог. Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1935). 
 Преображенська Ольга Йосипівна (1871, Санкт-Петербург, Російська імперія — 1962 Сен-Манді, Франція) — російська балерина і педагог, прима-балерина Маріїнського театру в 1902—1920 рр.
 Преображенська Ніна Іллівна (*1957) — радянська спортсменка, срібна призерка Ігор XXII Олімпіади з академічного веслування у складі вісімки.
 Преображенська Софія Петрівна (*1904-†1966) — оперна співачка, солістка Маріїнського театру, мецо-сопрано

Преображенська — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Преображенська — присілок, Кадуйський район, Вологодська область

Див. також 
 Преображенка
слов'янські прізвища